Canh Nậu (Bắc Giang)
 Canh Nậu (Hanoi)